Лаборде () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Лаборде, Рикардо (род. 1988) — колумбийский футболист, нападающий.
 Лаборде, Эрнан (1896—1955) — мексиканский политик-коммунист.
 Лаборде, Юрисель (род. 1979) — кубинская дзюдоистка.

См. также 
 Лаборд